Rai o armadia, tipus de barca solera fet de troncs de fusta, per transportar-los riu avall per les aigües navegables, des dels boscos d'explotació fustaire
 Rai o barca solera, embarcació petita, de forma predominantment plana, feta normalment amb canyes, fusta o posts fortament units els uns amb els altres
 Rai (Orne), municipi al departament de l'Orne (regió de Normandia, França)
 Raï, estil de música folk originari d'Algèria que es remunta als anys 1920 
 Raí (Ribeirão Preto, São Paulo, 1965), futbolista brasiler que va guanyar la Copa del Món del 1994 amb Brasil
 Telecomunicacions:
 Rai - Radiotelevisione Italiana, empresa de televisió i ràdio pública i estatal d'Itàlia 
 Rai Uno, canal de televisió generalista de la Radiotelevisione Italiana, empresa de radiodifusió pública d'Itàlia
 Rai 2, cadena de televisió de la Radiotelevisione Italiana 
 Rai 3, cadena de televisió de la Rai 
 Rai Radio 1, cadena de ràdio que pertany a l'ens públic italià RAI, i és la més popular de totes les ràdios de l'empresa RAI 
 Rai Radio 3, emissora de ràdio italiana especialitzat en cultura i música clàssica operat per l'empresa pública RAI 
 Biografies:
 Aishwarya Rai (Mangalore, Karnataka, 1973), actriu índia de Bollywood, productora de pel·lícules i Miss Món el 1994 
 Béchara Boutros Raï (Himlaya, Líban, 1940), patriarca maronita d'Antioquia des del 2011
 Medini Rai, cap dels rajputs purbiya (orientals) que dominaven
 Mira Rai (Sanu Duma, 1989), esportista nepalesa 
 Priya Rai (Nova Delhi, Índia, 1977), actriu porno retirada i model eròtica estatunidenca
 Miscel·lània:
 Rai dels cims, expedicions científiques sobre la biodiversitat del bosc, dirigides per Dany Cleyet-Marrel i Francis Hallé
 RAI o Reial Acadèmia d'Enginyeria, institució acadèmica que té la seu a Madrid